The Arrows (Britse band) 
 The Arrows (Japanse band)
 The Arrows (Canadese band)

 The Arrows (basketbalvereniging), basketbalvereniging uit Rotterdam